Ива́н Козло́в:
 Козлов, Иван Андреевич (1888—1957) — советский писатель и партийный деятель,  руководитель партийного подполья в Крыму.
 Козлов, Иван Аркадьевич (род. 1982) — российский и казахстанский хоккеист с мячом.
 Козлов, Иван Егорович (1913—1989) — Герой Советского Союза.
 Козлов, Иван Григорьевич (1925—1995) — Герой Социалистического Труда.
 
 Козлов, Иван Михайлович (1938—2012) — советский и российский спортсмен и тренер по самбо.
 Козлов, Иван Николаевич — советский и российский художник.
 Козлов, Иван Пименович (1920—2003) — советский шашист; российский тренер по международным шашкам.
 Козлов, Иван Савельевич — архитектор XIX века, градостроитель в Одессе.
 Козлов, Иван Семёнович (1902—1982) — подполковник, Герой Советского Союза.
 Козлов, Иван Тимофеевич (1909—1987) — советский литературный критик.
 Козлов, Иван Фёдорович (1680—1752) — русский генерал-майор.
 Козлов, Иван Фёдорович (1903—1960) — советский конструктор, лауреат Сталинской премии.
 Козлов, Иван Фёдорович (1903-197*?) — русский педагог.